Алексей Розанов:
 Розанов, Алексей Михайлович (1900—1939) — советский деятель органов государственной безопасности.
 Розанов, Алексей Николаевич (1882—1949) — геолог, профессор, арестован в 1933 году по «делу Геолкома».
 Розанов, Алексей Юрьевич (род. 1936) — академик РАН, председатель Научного совета РАН по астробиологии, главный редактор «Палеонтологического журнала».